Mémotech peut faire référence à :
 Mémotech, des livres consacrés à différents domaines tels que l'Électronique, l'Électrotechnique, la maintenance industrielle, etc.
 Memotech, une entreprise basée à Witney au Royaume-Uni qui produisait des extensions pour le ZX81.
 Memotech MTX, des ordinateurs des années 1980.